Сезон 2004 — 13-й сезон «Ротора» в Чемпионате России по футболу.

Хронология событий

Форма

Тренерский штаб

Состав

Основной состав

Дублирующий состав

Трансферы

Зима 2003/2004

Пришли

Ушли

Лето

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды

Матчи

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Кубок России 2003/2004

Чемпионат России по футболу

Первый круг

Второй круг

Кубок России 2004/2005

Статистика

Индивидуальная

В РФПЛ

Минуты на поле

Голы

Дисциплинарные показатели

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Турнирная таблица

Движение команды в РФПЛ по турам

Домашняя посещаемость

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Ротор» в РФПЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

См. также 
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2004

2004
Ротор
Чемпионат России по футболу 2004